Това е списък на кметовете (демарси) на югозападния македонския град Лерин, Гърция.

Бележки